Single ou Singles (avec un « s » final) est un nom commun d'origine anglaise ou un nom propre qui peut désigner :

Single 
 Single, enregistrement musical avec une seule chanson par face ou CD de moins de quatre chansons,
 Single, type de locomotive à vapeur,
 Single, variété de planche de surf.

Mots composés 
 Single malt whisky, alcool,
 Single Inline Memory Module, barrette électronique,
 Single Inline Package, puce de mémoire,
 Single Nucleotide Polymorphism, polymorphisme nucléotidique,
 Single instruction multiple data, mode de fonctionnement des ordinateurs,
 Single Euro Payments Area, finance de la zone euro,
 Single sign-on (SSO) : authentification unique.

Singles 
 Singles, commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Singles, film américain de Cameron Crowe, sorti en 1992 ;
 Singles, bande originale du film en question ;
 Singles, compilation de J-pop du groupe CoCo, sorti en 1994 ;
 Singles, coffret de singles du groupe Nirvana, sorti en 1995 ;
 Singles 1-12, compilation des Melvins, sortie en 1997 ;
 Singles, compilation d'Étienne Daho, sortie en 1998 ;
 Singles 93-03, compilation des Chemical Brothers, sortie en 2003 ;
 Singles, série de coffrets d'Elvis Costello, sortie en 2003 ;
 Singles, album du groupe Future Islands, sorti en 2014.

Toponyme 
 Singles, commune française située dans le département du Puy-de-Dôme.

Voir aussi 
 The Single Standard, titre original du film américain de John S. Robertson, Le Droit d'aimer, sorti en 1929

Notes et références 

Homonymie de titre